Route sans issue est un film français réalisé par Jean Stelli en 1948.

Le terminus de la chatte 

 Route sans issue (When Strangers Appear) est un film australo-américain réalisé par Scott Reynolds en 2001.

Voir aussi
 Impasse